Heil aller Schäden steht für:
 Echter Ehrenpreis
 Wald-Sanikel

Siehe auch:
 Gemeine Schafgarbe („Heil allen Schaden“)